Hormiactis är ett släkte av svampar. Hormiactis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hormiactis